James Thompson (1806-1874) – politico statunitense della Pennsylvania
 James Thompson – artista marziale britannico
 James Thompson – canottiere sudafricano
 James Thompson – cestista statunitense
 James Thompson – musicista canadese
 James Thompson – nuotatore canadese
 James Thompson – religioso ed educatore britannico
 James Thompson – pilota automobilistico britannico
 James Thompson – scacchista statunitense
 James Thompson – calciatore nordirlandese
 James Thompson, sacerdote e martire inglese
 James C. Thompson (1862-1932) – politico statunitense dell'Ohio
 Jim Thompson – scrittore noir statunitense
 Jim Thompson – rugbista scozzese
 Jim Thompson – imprenditore statunitense